Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1974 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Chris Evert je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (četrtfinale)
  Chris Evert (prvakinja)
  Evonne Goolagong (četrtfinale)
  Rosie Casals (četrti krog)
  Virginia Wade (polfinale)
  Kerry Melville (polfinale)
 - 
  Olga Morozova (finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1974